Saletta est un patronyme porté notamment par :

  (1993-), joueuse de hockey sur glace italienne ;
  (1959-2010), joueur de hockey sur glace italien ;
 Sam Saletta (1984-), acteur américain ;
 Tancredi Saletta (1840-1909), militaire italien.